Sezonul 1964-1965 al Diviziei A a fost cea de-a 47-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 27-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 30 august 1964 și s-a terminat pe 27 iunie 1965. Dinamo București a devenit campioană pentru a cincea oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Note

Referințe

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1964 în România
1965 în România